Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2021 se konal v sobotu 12. února jako zahajovací ženský závod biatlonu v pokljuckém biatlonovém stadionu. Zahájení sprintu proběhlo ve 14.30 středoevropského času.

Obhájkyní prvenství byla vedoucí celkového pořadí světového poháru Norka Marte Olsbuová Røiselandová, která vinou dvou střeleckých chyb dojela v tomto závodě na šestém místě.

Mistryní světa se stala 30letá Norka Tiril Eckhoffová, která navázala na prvenství v této disciplíně z roku 2016 a na probíhajícím mistrovství získala po zlatu ze smíšené štafety druhou medaili. Díky bodovému zisku se dostala také na první místo průběžného hodnocení světového poháru. Druhé místo obsadila Francouzka Anaïs Chevalierová-Bouchetová, která tak získala druhý individuální a celkově pátý cenný kov z mistrovství světa v kariéře. Jako třetí dojela Běloruska Hanna Solová, která na stupně vítězů vystoupala vůbec poprvé v kariéře.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2021